В парному жіночому розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Лора Дюпонт і Алісія Молтон виграли титул, у фіналі перемігши пару Дженніфер Мундел і Івонн Вермак 6-2, 4-6, 7-5

Сіяні пари 
 Лора Дюпонт /  Алісія Молтон (чемпіонки)
 Дженніфер Мундел /  Івонн Вермак (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)
Тур WTA 1982